Camerton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Camerton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Camerton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Camerton – mongolski zespół muzyczny